Shaxi Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Shaxi (socken i Kina, Zhejiang), 
 Shaxi (socken i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar